Kuhle Wampe steht für:

 Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?, Filmwerk von Slatan Dudow und  Bertolt Brecht (1932)
 Motorradclub Kuhle Wampe, deutscher Dachverband